Drosophila curta är en tvåvingeart som beskrevs av Chassagnard och Léonidas Tsacas 1997.

Taxonomi och släktskap 
D. curta ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor. Arten har tidigare räknats till artkomplexet bakoue men sedan detta uppdelats placeras den i artkomplexet seguyi.

Kladogram över D. seguyiana och närbesläktade arter

Utbredning 
Artens utbredningsområde är Malawi.

Källor 

Daggflugor
c
Insekter i etiopiska regionen